Wojciech Dzieduszycki (1848–1909) – polski polityk
 Wojciech Dzieduszycki (1912–2008) – polski artysta operowy i kabaretowy, recenzent teatralny
 Wojciech Dzieduszycki (ur. 1946) – polski archeolog, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego